Ville-Marie peut désigner :

Toponymie

Montréal 
Ville-Marie est le premier nom français de Montréal.
Ville-Marie est un arrondissement de la ville de Montréal.
L'autoroute Ville-Marie est une autoroute souterraine, au centre-ville de Montréal.
La Place Ville Marie est un gratte-ciel montréalais.
Villa Maria, école secondaire privée à Montréal, mais dont le nom signifie "Maison de Marie" et non "Ville-Marie"
Station Villa Maria (métro de Montréal)

Autres municipalités 
Ville-Marie est une ville du Québec située en Abitibi-Témiscamingue.
Maliotenam ou Mani-utenam (deux graphies pour « ville de Marie » en Innu-aimun) est une réserve indienne innue de la Côte-Nord.
Villa María en Argentine

Cinéma 

 Ville-Marie, un film québécois de Guy Édoin sorti en 2015.